Krzysztof Fedorowicz (ur. 1970) – polski pisarz, winiarz i dziennikarz
 Krzysztof Fedorowicz (ur. 1973) – polski politolog, dr hab.

Zobacz też 
 Jan Krzysztof Fedorowicz – polski historyk, prof. dr hab.